Церковь Всех Святых () — католическая церковь, находящаяся в селе Близне, гмина Ясеница-Росельна, Бжозувский повят, Подкарпатское воеводство. Архитектурный памятник деревянной готики XV века, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и туристический маршрут «Путь деревянной архитектуры».

Уникальный комплекс средневекового деревянного зодчества в Близне состоит из церкви и дома священника, расположенных на холме Парнас, в окружении вековых деревьев.

История 
Возведение приходской церкви Всех Святых в селе Близне относят к середине XV века. Храм был построен в стиле поздней деревянной готики, и кроме прямого назначения, нёс функции оборонительно сооружения. Впервые он упоминается в 1470 году.

В XVII веке церковь была окружена оборонительными валами. В первой половине того же века были построены колокольня и дом священника.

В начале XIX века были разобраны, окружавшие храм .

В 1964—1980 годах здание было полностью отреставрировано.

Архитектура 
Церковь Всех Святых целиком построена из тёсанных еловых бревен без использования гвоздей. С запада к ней примыкает массивная колокольня. Крыша храма покрыта черепицей. Территория вокруг церкви окружена деревянным забором с кирпичными часовнями.

Храм состоит из крыльца, нефа, главного и двух боковых алтарей. Богато украшенный интерьер известен, прежде всего, фресками 1550, 1649 и 1700 годов, картинами XVI и XVII веков, а также хорошо сохранившимися барельефами и собранием сакральной скульптуры XIV века.

Деревянная кафедра 1604 года выполнена в стиле позднего ренессанса. Оба боковых алтаря выполнены в XVII веке в стиле барокко. В левом боковом алтаре находится чудотворная статуя Богоматери Благодатной, сохранившаяся от триптиха XVI века в стиле поздней готики.

Возле церкви находится старый деревянный дом священника, колторый впервые упоминается в 1699. Ныне в нём размещается приходской музей с ценными экспонатами сакрального искусства. Крыша здания покрыта соломой.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 
В 2003 году вместе с рядом других деревянных церквей на юге Польши, церковь Всех Святых в Близне была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Источник 
 Церковь Всех Святых в Близне.
 Церковь Всех Святых в Близне на сайте Blizne.wiara.org.pl
 История и фотографии храма (Polska — Podkarpackie — Blizne) 

Б
Б
Б
Деревянные церкви Польши